Un Austronésien est quelqu'un qui appartient à une population de langue austronésienne
 L’autronésien est une famille de langues : voir Langues austronésiennes
 Une  voile austronésienne est un type de voile.